Шарчевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шарчевич, Игор (род. 1984) — сербский легкоатлет и бобслеист-разгоняющий.
 Шарчевич, Младен (род. 1957) — сербский политик и государственный деятель.